Anne Catherine Hof Blinks (1903-1995), botaniste et spécialiste des textiles américaine.
 Susan Blinks (1957-), cavalière de dressage américaine.